Kodai Watanabe (Chiba, 4 de dezembro de 1986) é um futebolista profissional japonês, defensor, milita no Montedio Yamagata.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Vegalta Sendai
Futebolistas do Montedio Yamagata